Höslinger ist der Familienname folgender Personen:

 Clemens Höslinger (* 1933), österreichischer Historiker, Musikpublizist und Bibliothekar
 Norbert Höslinger CanReg (1930–2011), Augustiner-Chorherr und österreichischer Theologe